Castell de la Roca o Torrota de la Roca, castell romànic del municipi de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental) 
 Castell de la Roca o Castell d'en Roca, castell al terme de Sant Miquel de Campmajor (el Pla de l'Estany)
 Castell de la Roca d'Albera, fortificació medieval de la comuna rossellonesa de la Roca d'Albera, a la Catalunya Nord
 Castell de la Roca de Nyer, edificació defensiva medieval en ruïnes, de la comuna de Nyer (nord de Catalunya)
 Castell de la Roca de Pelancà, poble fortificat i setial de murs dalt d'un penyal situat a la Roca de Pelencà, entitat de població del municipi
 Castell de la Roca del Vallès, fortificació al municipi de la Roca del Vallès (Vallès Oriental), al cim d'un turó des d'on domina la vall del riu Mogent